Burg Harburg steht für:
 Burg Harburg (Schwaben), Burganlage (11./12. Jahrhundert) über der Stadt Harburg, Schwaben, Bayern
 Burgstall Harburg, abgegangene Burg bei Harburg, Markt Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Niederbayern, Bayern
 Harburg (Eichsfeld), Burgrest bei der Ortschaft Haynrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen 
 Harburg (Harz), abgegangene Höhenburg bei Wernigerode im Harz, Sachsen-Anhalt 

Siehe auch:
 Harburger Schloss, Schlossinsel im Hamburg-Harburger Binnenhafen